Джей-ліга 2016 — 24-й сезон чемпіонату Японії з футболу. Титул у 8-й раз здобула Касіма Антлерс.

Турнірна таблиця

Плей-оф

Символічна збірна 
Символічна збірна чемпіонату:
 Нісікава Сюсаку
 Сьодзі Ген
 Макіно Томоакі
 Морісіге Масато
 Сіотані Цукаса
 Абе Юкі
 Касівагі Йосуке
 Накамура Кенго
 Сайто Манабу
 Кобаясі Ю
 Леандро

Примітки

Джерела 
RSSSF 

2016 у футболі
Чемпіонат Японії з футболу
2016 в Японії